Lagoon steht für:
 Aguacate Lagoon, See in Belize
 Black Lagoon, Manga
 Blue Lagoon, Musikprojekt
 Goyder Lagoon, Sumpfgebiet in Australien 
 Lagoon (Freizeitpark), Freizeitpark in Farmington, Utah
 Lagoon (Computerspiel), ein Spiel fürs Super Nintendo Entertainment System
 Lagoon Catamaran, Werft
 Lagoon Tower, Dubai
 Sherman's Lagoon, Comic

Siehe auch:
 Lagune (Begriffsklärung)
 Lagoon Creek
 Lagoon Island
 Big Lagoon